Илка Щухец () е словенска състезателка по ски алпийски дисциплини. Тя е трикратна световна шампионка за младежи в три различни дисциплини.

През 2017 и 2019 година става световна шампионка в дисциплината спускане.

Кариера 
На световното първенство за младежи през 2007 година Щухец печели два златни медала в слалома и комбинацията във Флахау, Австрия. Следващата година печели още едно злато, този път в спускането във Формигал, Испания. Прави дебюта си в Световната купа на 16 години през март 2007 година в Ленцерхайде, Швейцария.

Първата ѝ победа в световната купа се случва през декември 2016 година на спускането в Лейк Луис, Канада. Две седмици по-късно постига още една победа във Вал д'Изер, Франция.

На световното първенство в Санкт Мориц през 2017 година става шампионка в спускането. На 26 февруари 2017 година Щухец печели титлата в алпийската комбинация в Световната купа, а на 15 март печели и титлата в спускането.

Успехи

Олимпийски игри 
 Сочи 2014: 10. спускане, 13. супер гигантски слалом, 31. гигантски слалом

Световни първенства 
 Шламдинг 2013: 6. супер гигантски слалом, 19. спускане, 32. гигантски слалом
 Бийвър Крийк 2015: 7. комбинация, 17. супер гигантски слалом, 20. спускане
 Санкт Мориц 2017: 1. спускане, 11. супер гигантски слалом

Световна купа

Източници

Външни препратки 
 
 Официален сайт

Словенски алпийски скиорки
Световни шампиони по ски алпийски дисциплини